Country Grammar е дебютният солов албум на американския рапър Нели. Албумът влиза директно на трето място в класацията Билборд 200, а в продължение на пет седмици – от 26 август до 30 септември – заема първата позиция. Първият сингъл е Country Grammar (Hot Shit). Следват E.I., Ride wit Me и Batter Up. Албумът се продава над 9 милиона пъти, което му отрежда деветкратен платинен статут от RIAA. Негови продуценти са Джейсън Jay E Еперсън и Сити Спъд. Почти всички песни са написани от Нели.

Списък на песните 

Албуми на Нели
Музикални албуми от 2000 година
Дебютни албуми